XBIZ Award — американская награда, вручаемая за достижения в создании порнофильмов и развитие индустрии развлечений для взрослых.

По состоянию на 2014 год награды вручаются более чем в 150 категориях. По аналогии с порно-«Оскаром» — AVN Awards, XBIZ Award неофициально сравнивают с «Золотым глобусом».

В 2018 году ведущей церемонии была звезда студии Wicked Pictures Джессика Дрейк, в 2019 — Сторми Дэниелс.

Номинации

Исполнительские номинации 
 Female Performer of the Year (Исполнительница года)
 Best Actress — Feature Movie (Лучшая актриса — Фильм)
 Best Actress — Parody Release (Лучшая актриса — Пародия, не вручается с 2018 года)
 Best Actress — Comedy Release (Лучшая актриса — Комедия)
 Best Actress — Couples-Themed Release (Лучшая актриса — Пары, не вручается с 2020 года)
 Best Actress — All-Girl Release (Лучшая актриса — Лесбийский фильм)
 Best Actress — Taboo Release (Лучшая актриса — Табу)
 Best Actress — Erotic-Themed Movie (Лучшая актриса — Эротика)
 Male Performer of the Year (Исполнитель года)
 Best Actor — Feature Movie (Лучший актёр — Фильм)
 Best Actor — Parody Release (Лучший актёр — Пародия, не вручается с 2018 года)
 Best Actor — Comedy Release (Лучший актёр — Комедия)
 Best Actor — Couples-Themed Release (Лучший актёр — Пары, не вручается с 2020 года)
 Best Actor — Taboo Release (Лучший актёр — Табу)
 Best Actor — Erotic-Themed Movie (Лучшая актёр — Эротика)
 Best Supporting Actress (Лучшая актриса второго плана)
 Best Supporting Actor (Лучший актёр второго плана)
 Best Non-Sex Acting Performance (Лучший не-порноактёр)
 Crossover Star of the Year (Кроссовер-звезда года)
 Foreign Male Performer of the Year (Лучший иностранный исполнитель года)
 Foreign Female Performer of the Year (Лучшая иностранная исполнительница года)
 Girl/Girl Performer of the Year (Лесбийская исполнительница года)
 MILF Performer of the Year (Лучшая MILF-исполнительница года)
 New Male Performer/Best Male Newcomer of the Year
 Best New Starlet (Лучшая новая старлетка)
 Performer Comeback of the Year

Партнёрские программы 
 Affiliate Program of the Year
 Affiliate Program of the Year — European
 Affiliate Program — Gay
 Affiliate Program of the Year — Live Cam
 Affiliate Program of the Year — Mobile
 Affiliate Program of the Year — Multi-Platform
 Affiliate Program — Porn Star
 Affiliate Program of the Year — Retail
 Affiliate Program of the Year — Single-Platform
 Affiliate Program — Solo Girl
 Affiliate Program of the Year — Specialty
 Affiliate Program — Studio
 Affiliate Program — VOD

Тематические номинации 
 All-Black Release of the Year
 All-Black Series
 All-Girl Release of the Year
 All-Girl Series of the Year
 All-Sex Release of the Year
 All-Sex Series of the Year
 Amateur Release of the Year
 Amateur Series of the Year
 Pro-Am Release of the Year
 Asian-Themed Release of the Year
 Asian-Themed Series
 BDSM Release of the Year

Профессиональные номинации 
 Best Art Direction
 Best Editing (Лучший монтаж)
 Best Music (Лучшая музыка)
 Best Scene — Feature Movie (Лучшая сцена — Фильм)
 Best Scene — Parody Release (Лучшая сцена — Пародия)
 Best Scene — Gonzo/Non-Feature Release (Лучшая сцена — Гонзо)
 Best Scene — Vignette Release
 Best Scene — Couples-Themed Release
 Best Scene — All-Girl Release
 Best Special Effects (Лучший спецэффекты)
 Best Cinematography (Лучшая операторская работа)
 Content Provider of the Year
 Couples-Themed — Release of the Year
 Couples-Themed — Line of the Year
 Design Company
 Design Studio of the Year
 Screenplay of the Year

Режиссёрские номинации 
 Director of the Year — Body of Work
 Director of the Year — Individual Work/Feature Release
 Director of the Year — Non-Feature Release
 Director of the Year — Parody
 European Director of the Year
 Emerging Studio
 Feature Director
 Feature Movie of the Year
 New Series of the Year
 Parody Release of the Year-Comedy
 Parody Release of the Year-Drama

Прочие номинации 
 Ethnic Release
 European Release
 Feature Release of the Year
 Non-Feature Release of the Year
 Executive Leadership Award
 Executive Leadership — Retail
 Executive Leadership — Video
 Executive Leadership — Web
 Feminist Porn — Release of the Year
 Fetish Release of the Year
 Interracial Release of the Year
 Interracial Series
 Latin-Themed Release of the Year
 Latin-Themed Series
 Industry Contribution
 Movie Production
 Marketing Campaign of the Year
 Marketing Campaign of the Year (Company)

ЛГБТ 
 Gay Web Company of the Year
 Company
 Director of the Year
 Gay Feature Movie of the Year
 Gay Performer of the Year
 Gay Studio of the Year
 Transsexual Director of the Year
 Transsexual Performer of the Year
 Transsexual Release of the Year
 Transsexual Studio of the Year

Гонзо 
 Gonzo Director
 Gonzo Release of the Year
 Gonzo Release — Non-Feature
 Gonzo Series of the Year

Продукты 
 Adult Game/Bachelorette Product of the Year
 BDSM Pleasure Products Company of the Year
 Crossover Novelty Company
 Couples Sex Toy of the Year
 Fetish Pleasure Product of the Year
 Gay/Lesbian Sex Toy of the Year
 Innovative Product of the Year
 Pleasure Products Company of the Year
 International Pleasure Products Company of the Year
 Lingerie/Apparel Collection of the Year
 Lingerie/Apparel Company of the Year
 Luxury Toy/Line of the Year
 Male Sex Toy of the Year
 Marketing Campaign of the Year
 New Pleasure Products Company of the Year
 Novelty/Sex Toy Company of the Year
 Pleasure Products Company of the Year
 Sex Toy of the Year — Powered
 Sex Toy of the Year — Non-Powered
 Soft Bondage Line of the Year
 Specialty Pleasure Product of the Year
 Star Branded
 Stimulant/Sex Lubricant Company of the Year
 Toy Manufacturer of the Year

Выбор зрителей 
 Female Porn Star of the Year
 Male Porn Star of the Year
 Best New Starlet of the Year
 Feature Movie of the Year
 Gonzo Movie of the Year
 Porn Parody of the Year
 Porn Site of the Year
 Porn Studio of the Year
 Porn Director of the Year
 Web Babe of the Year

Ритейл и дистрибуция 
 Retailer of the Year
 Retailer of the Year — Boutique
 Retailer of the Year — Chain
 Online Retailer of the Year — Full Range
 Online Retailer of the Year — Pleasure Products
 Progressive Retailer of the Year
 Distributor of the Year — Video
 Progressive Distributor of the Year
 Wholesaler/Distributor of the Year — Full Range
 International Wholesaler/Distributor of the Year
 Wholesaler/Distributor of the Year — Pleasure Products
 Wholesaler/Distributor of the Year — Specialty

Специальные номинации 
 Advocate of the Year
 ASACP Service Recognition Award
 Businessman of the Year
 Businesswoman of the Year
 Eros Progressive Business
 FSC Award
 FSC Leadership
 FSC Netizen
 Honorary Legal
 Industry Achievement
 Industry Humanitarian Award
 Industry Icon
 Industry Innovator
 Industry Pioneer
 Industry Pioneer Award — Novelty/Pleasure Products
 Industry Pioneer Award — Retail
 Industry Pioneer Award — Video
 Industry Pioneer Award — Web & Technology
 Lifetime Achievement
 Man of the Year
 Outstanding Achievement
 Special Memorial
 Woman of the Year
 Specialty Release of the Year

Студия года 
 European Studio
 Feature Studio
 Fetish Studio
 Gonzo Studio
 New Studio
 Parody Studio
 Progressive Studio

Интернет 
 Innovative Web/Tech Company of the Year
 Innovative Web/Tech Product of the Year
 Marketing Campaign of the Year
 Original Web Content
 Progressive Web Company of the Year
 Software Company of the Year
 Web Host of the Year
 Web Babe/Web Star of the Year
 Web Show of the Year
 Adult Site (Multi-Genre) of the Year
 Adult Site of the Year — BDSM
 Adult Site of the Year — Erotic
 Adult Site of the Year — Fan Site
 Adult Site of the Year — Fetish
 Adult Site of the Year — Gay
 Adult Site of the Year — Glamcore
 Adult Site of the Year — Live Cam
 Adult Site of the Year — MILF
 Adult Site of the Year — Mobile
 Adult Site of the Year — Niche
 Adult Site of the Year — Photography
 Adult Site of the Year — Performer
 Adult Site of the Year — Retail
 Adult Site of the Year — Solo/All-Girl
 Adult Site of the Year — Specialty/Alternative
 Adult Site of the Year — Studio
 Adult Site of the Year — Transsexual
 VOD Site/Company of the Year
 Vignette Release of the Year
 Vignette Series of the Year
 Virtual Sex Product
 VOD Company of the Year

Медиафайлы

См. также 
 XBIZ Europa Award

Примечания

Ссылки 
 

Кинопремии США
Премии в порнографии
Порнография в США
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту